Konkurs mężczyzn w skokach do wody z wieży 10 m podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbył się w dniach 6-7 sierpnia 2021. Do rywalizacji przystąpiło 29 sportowców. Arena zawodów było Tokyo Aquatics Centre. Mistrzem olimpijskim został Chińczyk Cao Yuan, wicemistrzem jego rodak Yang Jian, a brąz zdobył Brytyjczyk Tom Daley.

Był to XXVII olimpijski konkurs skoków do wody z wieży 10 m mężczyzn.

Terminarz 
godziny zostały podane w czasie japońskim (UTC+9)

System rozgrywek 
Konkurs składał się z trzech rund:
 runda eliminacyjna: wszyscy zawodnicy wykonują po 6 skoków; najlepsza 18 awansuje do półfinału
 półfinał: 18 zawodników wykonuje po 6 skoków; do finału awansuje 12 najlepszych skoczków
 finał: 12 zawodników wykonuje po 6 skoków

W każdej rundzie zawodnik miał do oddania sześć skoków, po jednym z każdej grupy:
 skok w przód
 skok w tył
 delfin
 auerbach
 śruba
 skok ze stania na rękach.

Skoki oceniał 7-osobowy panel sędziów.

Pozycja była ustalona według sumy ocen za wszystkie 6 skoków oddanych w danej rundzie. Wyniki z poprzednich rund nie były brane pod uwagę (każdą rundę zawodnicy zaczynali z zerową liczbą punktów).

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

wieża